Ньялам (, ) — уезд городского округа Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.

История 
Уезд был создан в мае 1960 года.

География 
Средняя высота уезда 2 300 метров.

Климат 
Некоторые места здесь имеют мягкий и влажный субтропический климат, что является редкостью для Тибета.

Административное деление 
Уезд делится на 2 посёлка и 5 волостей:
 Посёлок Ньялам (聂拉木镇)
 Посёлок Зам (樟木镇)
 Волость Ялай (亚来乡)
 Волость Соцзо (琐作乡)
 Волость Найлонг (乃龙乡)
 Волость Менбу ( 门布乡)
 Волость Боронг (波绒乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района
Шигадзе